Disturbia steht für:

 Disturbia (Film), US-amerikanischer Thriller (2007)
 Disturbia (Lied), Song (2008) von Rihanna